Tom Hopper (ur. 1993) – angielski piłkarz
 Tom Hopper (ur. 1985) – angielski aktor filmowy i telewizyjny